Jailton Alves Miranda, általában egyszerűen csak Kuca (Praia, 1989. augusztus 2. –) zöld-foki labdarúgó, a török Karabükspor csatára.

További információk 
Soccerway profil
Foradejogo profil

1989-ben született személyek
Zöld-foki köztársasági labdarúgók
Az Estoril labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek